Emil Alengård (né le  à Linköping en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace islandais et suédois.

Carrière de joueur 
Joueur d'origine islandaise qui joue son hockey junior et professionnel en Suède. Il joue aussi deux saisons pour une université aux États-Unis.

Il représente l'Islande lors des compétitions internationales depuis 2005.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||Linköpings HC J18 ||J18 Allsvenskan ||14 ||4 ||2 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Linköpings HC J18 ||J18 Elit ||15 ||3 ||5 ||8 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Linköpings HC J20 ||SuperElit ||20 ||2 ||2 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Mjölby Hockey ||Division 2 || ||14 ||7 ||21 || || || || || ||
|-
|2006-2007 ||Linköpings HC J20 ||SuperElit ||41 ||18 ||26 ||44 ||59 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|2007-2008 ||Gislaveds SK ||Division 1 ||34 ||6 ||11 ||17 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Pilgrims du New England College ||NCAA  ||27 ||7 ||12 ||19 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Pilgrims du New England College ||NCAA  ||26 ||3 ||22 ||25 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Mjölby Hockey ||Division 1 ||36 ||8 ||32 ||40 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||Mjölby Hockey ||Division 1 || 42 || 10 || 20 || 30 || 41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || HC Vita Hästen ||Division 1 || 41 || 5 || 11 || 16 || 24 || 12 || 3 || 2 || 5 || 8
|-
| 2013-2014 || Mjölby Hockey ||Division 1 || 39 || 15 || 27 || 42 || 51 || 7 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
| 2014-2015 || Skövde IK || Division 1 || 32 || 9 || 20 || 29 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Haninge Anchors || Division 1 || 27 || 5 || 11 || 16 || 16 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2005 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior U18 div. 2 || 5 || 2 || 7 || 9 || 38 ||align="left"||-
|2005 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 3 || 4 || 8 ||align="left"|
|-
|2006 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde junior div. 3 || 4 || 20 || 9 || 29 || 8 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|2006 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 3 || 4 || 2 || 11 || 13 || 33 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2007 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 5 || 6 || 1 || 7 || 22 ||align="left"||- 
|2007 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 0 || 2 || 2 || 42 ||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 6 || 7 || 8 ||align="left"||-
|2009 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 6 || 6 || 12 || 8 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2011 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 8 || 10 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2012 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2A || 5 || 2 || 3 || 5 || 4 ||align="left"||-
|2013 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2A || 5 || 3 || 5 || 8 || 4 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2014 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2A || 5 || 5 || 7 || 12 || 0 ||align="left"|''' Médaille d'argent
|-
|2015 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2A || 5 || 4 || 3 || 7 || 0 ||align="left"|Cinquième place
|-
| 2015 ||align="left"| Islande ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 3 || 3 || 0 ||align="left"| Troisième du Groupe L
|-
|2016 ||align="left"| Islande ||align="left"| Championnat du monde div. 2A || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 ||align="left"|Cinquième place

Notes et références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Linköping
Joueur international islandais de hockey sur glace
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Vita Hästen